Тотален коефициент на плодовитост в щатите и териториите на САЩ през годините:

Източници 

Коефициент на плодовитост
Коефициент на плодовитост
Раждаемост